Angergymnasium heißen folgende Gymnasien:

 Angergymnasium (Jena)
 Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger in München